O nome Daniel foi usado para dar nome a seis ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste.
 Furacão Daniel (1978);
 Furacão Daniel (1982) - Furacão que formou-se próximo à costa pacífica do México e afetou o Havaí como uma depressão tropical.
 Tempestade tropical Daniel (1988) - uma tempestade tropical que se formou próximo à costa pacífica do México e não ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Daniel (1994) - tempestade tropical que afetou o Havaí como uma onda tropical remanescente.
 Furacão Daniel (2000) - furacão de categoria 3 que chegou a ameaçar o Havaí. Porém, não provocou danos.
 Furacão Daniel (2006) - furacão de categoria 4 que afetou o Havaí como uma área de baixa pressão remanescente, provocando danos leves.

Desambiguação